Блато — болото на церковнославянском, а также название следующих географических объектов:
 Блато — село в Кюстендилской области Болгарии (Община Бобов-Дол);
 Блато — река в Софийской области Болгарии;
 Блато — река в Македонии (Пелагония);
 Блато — село в общине Пирот в Сербии;
 Блато — село в общине Сиеница в Сербии.
 Блато — муниципалитет на хорватском острове Корчула.